Il singolare del Canada Masters 2002 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2002.

Serena Williams era la detentrice del titolo, ma non ha partecipato per un infortunio.

Amélie Mauresmo ha battuto in finale 6–4, 6–1, Jennifer Capriati.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Serena Williams (ritiro per infortunio)
  Jennifer Capriati (finale)
  Jelena Dokić (semifinale, ritirata)
  Kim Clijsters (terzo turno)
  Justine Henin (quarti di finale)
  Martina Hingis (quarti di finale)
  Amélie Mauresmo (campionessa)
  Daniela Hantuchová (semifinale)

  Elena Dement'eva (secondo turno)
  Silvia Farina Elia (secondo turno)
  Anastasija Myskina (primo turno)
  Dája Bedáňová (secondo turno)
  Anna Smashnova (primo turno)
  Anne Kremer (primo turno)
  Lisa Raymond (primo turno)
  Chanda Rubin (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte Alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Canada Masters 2002